Эта статья содержит два списка стран по длине береговой линии в километрах. Если это значение равно нулю, значит, страна не имеет выхода к морю.

Введение 
Согласно так называемому «парадоксу береговой линии», у береговой линии не может быть чётко определённой длины. При измерении береговая линия ведёт себя как фрактал, то есть её длина зависит от того, при каком масштабе производится измерение. Чем больше масштаб (и, соответственно, чем точнее измерение), тем длиннее береговая линия. Имеет смысл производить измерение в большом масштабе, если страна обладает сильно изрезанной береговой линией.

 Данные по 198 странам и 55 территориям в столбце The World Factbook и в столбцах, помеченных аббревиатурой TWF, были взяты из Справочника ЦРУ по странам мира. В столбце Соотношение береговой линии/территории (м/км²) указана длина береговой линии в метрах на квадратный километр суши соответствующего государства или территории. Это соотношение демонстрирует степень доступности побережья изнутри страны. Островному государству, такому как Мальдивы или государству с изрезанной береговой линией, вроде Греции, будет соответствовать высокое значение этого параметра, тогда как у страны, не имеющей выхода к морю, оно будет равно нулю. Обратите внимание, что в Справочнике ЦРУ не только отсутствуют сведения о масштабе, при котором производились измерения — неизвестно даже, при одном ли масштабе получены все приводимые значения. Вследствие этого для разных стран приведённые в таблице значения могут быть не вполне сопоставимы.
 Данные по 182 суверенным государствам и 13 зависимым территориям в столбце World Resources Institute и в столбце, помеченном аббревиатурой WRI, были сведены Институтом мировых ресурсов в 2000 году на основе глобальной векторной карты береговых линий (), составленной Военным картографическим управлением Национального агентства геопространственной разведки США в 1989 году. Эти данные не отражают территориальные изменения государств и территорий, произошедшие с 2000 года. Согласно техническим примечаниям к вычислениям Института мировых ресурсов, измерения производились при масштабе 1:250000. Острова также учитываются при подсчете длины береговой линии страны (за исключением тех, которые являются частью заморских территорий, приведённых в таблице отдельно). Спорные территории исключены из подсчёта.

Список

Примечания

Ссылки на источники 

Сравнительные списки стран
Списки:География
Побережья